«Хака» () — финский футбольный клуб из города Валкеакоски. Основан в 1934 году. Девятикратный чемпион Финляндии. В данный момент выступает в высшем дивизионе чемпионата Финляндии по футболу Вейккауслиге.

История 
Клуб был основан в 1934 году. В 1949 году клуб впервые пробился в высший дивизион Чемпионата Финляндии. 1960-е были наиболее успешным периодом в истории клуба, в эти годы «Хака» трижды делала золотой дубль (выигрывала и кубок и чемпионат страны). В 1972 году клуб вылетел из чемпионата, но вскоре вновь поднялся, и в 1977 выиграл чемпионат. Самым успешным результатом «Хаки» в еврокубках является четвертьфинал Кубка обладателей Кубков 1983/1984. С 1998 г. по 2008 г. «Хака» ежегодно участвовала в международных соревнованиях.

В 1996 году «Хака» вылетела в Юккёнен, но всего через сезон вернулась в Вейккауслигу.

В период с 1998 по 2000 годы «Хака» 3 года подряд выигрывала чемпионат Финляндии.

В 2012 году «Хака» заняла последнее 12-е место в Вейккауслиге и вылетела в Юккёнен.

В сезоне 2019 «Хака» заняла 1 место в Юккёнен и спустя 7 лет вернулась в Вейккауслигу.

Достижения 
Вейккауслига
  Чемпион (9): 1960, 1962, 1965, 1977, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004
  Серебряный призёр (7): 1955, 1957, 1963, 1976, 1980, 2003, 2007
  Бронзовый призёр (10): 1959, 1961, 1966, 1978, 1981, 1982, 1983, 1991, 2002, 2006

Кубок Финляндии
  Обладатель (12): 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002, 2005
  Финалист (3): 1980, 1983, 1989

Кубок финской Лиги
  Обладатель (1): 1995

Еврокубки
 1/4 финала Кубка кубков (1): 1983/84

Статистика выступлений с 1994 года

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Хака», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Юхани Пелтонен (1954—1964, 1967—1972)
  Олег Иванов (1994—1995, 1996—2000, 2001—2002)
  Валерий Попович (1994—2008)
  Сергей Терехов (2002—2004)
  Александр Довбня (2007—2008)
  Юха Пиринен (2008, 2011—2013)
  Марко Матроне (2011—2013)
  Антон Попович (2012—2020)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Финляндии
Валкеакоски